Kiss Symphony: Alive IV — музичний альбом гурту Kiss. Виданий 22 липня 2003 року лейблом Sanctuary Records. Загальна тривалість композицій становить 56:07. Альбом відносять до напрямку хард-рок.

Список пісень

Диск 1 

 «Deuce»
 «Strutter»
 «Let Me Go, Rock 'n' Roll»
 «Lick It Up»
 «Calling Dr. Love»
 «Psycho Circus»
 «Beth»
 «Forever»
 «Goin' Blind»
 «Sure Know Something»
 «Shandi»

Диск 2 
 «Detroit Rock City»
 «King of the Night Time World»
 «Do You Love Me»
 «Shout It Out Loud»
 «God of Thunder»
 «Love Gun»
 «Black Diamond»
 «Great Expectations»
 «I Was Made for Lovin' You»
 «Rock and Roll All Nite»
</div>

Посилання 

Альбоми Kiss
Музичні альбоми 2003